Bothriomolus är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Hallez 1910. Bothriomolus ingår i familjen Otoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Bothriomolus